

Astronomia 
 11598 Kubík – asteroide della fascia principale

Persone 
 Gerhard Kubik (1934) – etnomusicologo austriaco
 Dionýz Kubík (1749-1811) – scrittore slovacco
 František Kubík (1989) – calciatore slovacco
 Jan Kubík (1978) – politico ceco
 Július Kubík (1940-2013) – politico slovacco
 Karl Kubik (...–...) – calciatore austriaco
 Luboš Kubík (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Rodolfo Kubik (1901-1985) – musicista e antifascista italiano naturalizzato argentino
 Rudolf Kubík (1965) – attore ceco
 Štěpán Kubík (1974) – entomologo ceco